El ASD Verucchio es un club de fútbol italiano de la ciudad de Verucchio (Rímini), en Emilia-Romaña. Fue fundado en 1957 y actualmente juega en la Prima Categoria, el séptimo nivel de fútbol en el país.

Los colores del equipo son el rosa y el negro.

Enlaces externos
 Web Oficial 
 Ficha en tuttocampo.it 

Equipos de fútbol de Italia
Equipos de fútbol fundados en 1957
Deporte en Emilia-Romaña